Hertachtigen, een familie van zoogdieren
 Herten (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Wellen
 Herten (Duitsland), een stad in Duitsland
 Herten (Nederland), een dorp in de gemeente Roermond, provincie Limburg (Nederland)